Guto může být:

 Guto'r Glyn – velšský básník
 Guto Nyth Brân (1700–1737) – velšský atlet
 Guto Pryce (* 1972) – velšský hudebník
 Guto Puw (* 1971) – velšský hudební skladatel